W sezonie 2012 jest rozgrywana 22. edycja Wyszejszej lihi – najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej na Białorusi. Rozgrywki rozpoczęły się 24 marca, a zakończyły 25 listopada 2012 roku. W rozgrywkach wzięło udział 11 drużyn, grając systemem kołowym. Tytuł mistrzowski, 7. raz z rzędu, zdobył . Tytuł króla strzelców zdobył Dzmitryj Asipienka, który w barwach klubu  zdobył 14 goli.

Drużyny

Tabela końcowa 

||rowspan=2 style="background-color:#F9F9F9;"|

||rowspan=4 style="background-color:#F9F9F9;"|

Baraże o awans/utrzymanie 
Po zakończeniu sezonu zostały rozegrane dwa mecze barażowe pomiędzy 11. drużyną Wyszejszej lihi (Tarpieda-BiełAZ Żodzino) oraz 1. drużyną Pierszej lihi (FK Haradzieja).

Wynikiem dwumeczu 4:1 na korzyść Tarpieda-BiełAZ Żodzino, drużyna ta pozostała Wyszejszej lidze 2013. Drużyna FK Haradzieja zagra w sezonie 2012/2013 Pierszej lihi.

Wyniki

Pierwsza i druga runda

Trzecia runda

Najlepsi strzelcy 

Ostatnia aktualizacja: 18 marca 2014Źródło: football.by

Przypisy

Zobacz też 
 Wyszejszaja liha

Linki zewnętrzne 
  – Białoruska Federacja Piłkarska 
 football.by 

2012 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Białorusi
2012 na Białorusi